Kosova est un toponyme qui peut désigner :
Kosova, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kosova, nom albanais du Kosovo ;
La République de Kosova, État sécessionniste reconnu seulement par la République d'Albanie (1990-2000).